Hernán Figueredo (Montevidéu, 15 de maio de 1985) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo Dínamo Minsk da Bielorrússia.

Começou no Bella Vista, passando pelo Liverpool de 2009 até 2012, quando se transferiu para o Dínamo Minsk.

http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=89960&epoca_id=143

Futebolistas do Uruguai